Santiago González Portillo (1818-1887), président du Salvador de 1871 à 1876
 Santiago González Larraín, ingénieur et homme politique chilien
 Santiago González Bonorino (né en 1975), joueur de rugby argentin
 Santiago González (né en 1983), joueur de tennis mexicain
 Santiago González Areco (né en 1992), joueur de football uruguayen.